Мирамиши (залив) — залив в южной части залива Святого Лаврентия на юго-востоке Канады.
 Мирамиши (река) — река на востоке провинции Нью-Брансуик в Канаде.
 Мирамиши (Нью-Брансуик) — город на востоке провинции Нью-Брансуик в Канаде.